Т-3 или T3 может означать следующее:

Географические объекты

Плавучие и дрейфующие объекты 
 T-3 — айсберг, обнаруженный в конце 1940-х годов и дрейфовавший до начала 1980-х годов.

Объекты транспортной инфраструктуры 
 T3 — трамвайная линия в Париже.
  — железнодорожная пассажирская линия в Сиднее (см. Пассажирские железнодорожные перевозки в Сиднее).

Техника и технологии

Военного назначения 
 Т-3 — сокращённое наименование советского экспериментального лазерного комплекса средств вооружений противоракетной и противокосмической обороны «Терра-3».
 Т-3 — экспериментальный истребитель-перехватчик, разработанный ОКБ Сухого в 1954 году.
 T-3 (Тип 3, Т-III) — германский танк времён Второй мировой войны (обозначение в советских документах).

Гражданского назначения

Транспортные средства и техника различного назначения 
 Tatra T3 — трамвайные вагоны, изготовлявшиеся предприятием ЧКД-Прага с 1960 по 1989 годы.
 Volkswagen T3 — германский микроавтобус (1979—1992 годы).
 Т-3 — тротуароуборочная машина на базе ГАЗ-69.

Летательные и космические аппараты 
 Fuji T-3 — японский учебно-тренировочный самолёт (1978—2007 годы).
 Т-3 — российский малогабаритный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для видеосъёмки и наблюдения, а также для ретрансляции радиосигналов.
 Союз Т-3 — пилотируемый космический корабль.

Оптика и фотоаппаратура 
 Rebel T3 — цифровой 12-мегапиксельный зеркальный фотоаппарат японской компании Canon (2011 год).
 Rebel T3i — цифровой 18-мегапиксельный зеркальный фотоаппарат японской компании Canon (2011 год).

Электроника 
 SPARC T3 — микропроцессор с системой команд SPARC V9, выпущенный компанией Oracle Corporation (2010 год).

Периодика 
  — британский технический журнал, специализирующийся на гаджетах.

Другое 
 T3 — регулярное хаусдорфово пространство.
 Т-3 — унифицированная форма штатного расписания, утверждённая Госкомстатом РФ.

 T3 — код IATA британской авиакомпании .
 Tekken 3 — видеоигра для аркадных автоматов (1997 год).